Fear of God (anglicky strach z boha) může znamenat:

 Fear of God (americká hudební skupina) – americká thrash metalová kapela
 Fear of God (švýcarská hudební skupina) – švýcarská  thrash/grindcoreová kapela